SA o sa hacen referencia a varios artículos:

Lugares 
 Arabia Saudita, país asiático (según su código ISO 3166-1 alfa-2).
 Australia Meridional (South Australia en inglés), estado de Australia (abreviatura estatal y código postal oficiales).
 San Antonio (Texas), ciudad de Texas (Estados Unidos).
 Santa Ana (California), ciudad de California (Estados Unidos).
 Sudáfrica, país africano (de manera informal; más frecuentemente se usan RSA o ZA, su código ISO 3166-1 alfa-2).
 Sudamérica, subcontinente de América (abreviatura empleada por algunas clasificaciones geográficas).

Lengua y escritura 
 Sa, jeroglífico egipcio que significa "protección" y como símbolo lo podían llevar Bes y Tueris.
 La transliteración del kana japonés さ.
 Sánscrito, idioma indoeuropeo (según su código ISO 639-1).
 Lato sensu o Sensu amplo («En sentido amplio» en latín), indicación para referirse a la acepción más amplia de un término.
 Sine anno («Sin año» en latín), indicación bibliográfica para libros cuya fecha de publicación se desconoce.
 Salam aleikum, que significa "Que la paz sea contigo".

Otros 
 Síndrome de abstinencia.
 Síndrome de Asperger.
 Sturmabteilung («División de asalto» en alemán), organización política armada tipo milicia del partido nazi alemán.
 Misil superficie-aire (Surface-to-air missile en inglés), misil guiado lanzado desde la superficie terrestre para abatir aeronaves.
 Sociedad anónima o S. A., forma de sociedad mercantil.
 Sistema armonizado, estándar internacional para la clasificación de productos partícipes del comercio mundial, véase Organización Mundial de Aduanas.
 South African Airways, aerolínea de Sudáfrica (según su código IATA).
 Sonic Adventure, videojuego distribuido por SEGA.
 Sonata Arctica, grupo musical finés de power metal.
 «Sujeto a», expresión utilizada en matemáticas para indicar que una función está sujeta a otra.
 Soziedad Alkoholika, grupo vasco de Crossover thrash.
 SA (álbum) (Suzuki Ami), el álbum debut de la cantante japonesa Ami Suzuki.
 San Andreas, juego y ciudad de la compañía Rockstar games. 
 Sá, un apellido portugués.
 Subterranean Animism, undécima parte de la serie de juegos danmaku "Touhou Project" creada por ZUN o Jun'ya Ota.
  Share Alike (compartir igual), condición de las licencias Creative Commons que permite la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Abreviatura
Siglas